

Список видов, входящих в род Костёр (Bromus)
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты на сайте www.agbina.com. См. раздел «Ссылки»

A
 Bromus aegyptiacus Tausch	
 Bromus alopecuros Poir.
 Bromus andringitrensis A.Camus	
 Bromus anomalus E.Fourn.	
 Bromus araucanus Phil.	
 Bromus arenarius Labill.	
 Bromus aristatus (K.Koch) Steud.	
 Bromus arizonicus (Shear) Stebbins	
 Bromus armenus Boiss.	
 Bromus arrhenatheroides Baker	
 Bromus arvensis L.	
 Bromus attenuatus Swallen	
 Bromus auleticus Trin. ex Nees

B
Bromus barobalianus G.Singh 
 
Bromus brachyphyllus Merr.
Bromus brevis Nees
Bromus briziformis
Bromus bromoideus

C
Bromus cabrerensis Acedo & Llamas 
Bromus carinatus Hook. & Arn. 
Bromus catharticus Vahl
Bromus ciliatus L. 
Bromus coloratus  Steud. 
Bromus commutatus Schrad.

D
 Bromus danthoniae Trin.	
 Bromus dardori Sennen	
 Bromus densus Swallen	
 Bromus diandrus Roth	
 Bromus dolichocarpus Wagnon

E
 Bromus × eburonensis (Nyman) K.Richt.	
 Bromus elidis H.Scholz	
 Bromus epilis Keng f.	
 Bromus erectus Huds.	
 Bromus exaltatus Bernh.

F	
 Bromus fasciculatus C.Presl	
 Bromus firmior (Nees) Stapf	
 Bromus × fischeri Cugnac & A.Camus	
 Bromus flexuosus Planchuelo	
 Bromus formosanus Honda	
 Bromus frigidus Boiss. & Hausskn.
 Bromus frondosus (Shear) Wooton & Stand.

G
 Bromus grandis

H
Bromus holciformis Steud. et Hochst. 
Bromus hordeaceus L.
Bromus interruptus
Bromus kalmii A.Gray

L
Bromus laevipes
Bromus lanceolatus Roth
Bromus lanatipes (Shear) Rydb.

M
Bromus madritensis L.
Bromus magnificus Elmer 
Bromus marginatus Steud. 
Bromus masafueranus Skottsb. & Pilg. 
Bromus multiflorus Scribn. 
Bromus nervosus Acedo & Llamas 
Bromus nottowayanus Fernald

O
 Bromus orcuttianus Vasey	
 Bromus oxyodon Schrenk

P	
 Bromus pacificus Shear	
 Bromus pannonicus Kumm. & Sendtn.
 Bromus parodii Covas & Itria	
 Bromus paulsenii Hack.	
 Bromus pectinatus Thunb.	
 Bromus pellitus Hack.	
 Bromus pindicus Hausskn.	
 Bromus plurinodis Keng f.	
 Bromus polyanthus Scribn. ex Shear	
 Bromus popovii Drobow	
 Bromus porphyranthos Cope
 Bromus porteri (Coult.) Nash	
 Bromus psammophilus P.M.Sm.	
 Bromus pseudobrachystachys H.Scholz	
 Bromus pseudodanthoniae Drobow	
 Bromus pseudolaevipes Wagnon	
 Bromus pseudoramosus Keng f. ex L.Liu	
 Bromus pseudosecalinus P.M.Sm.	
 Bromus × pseudothominii P.M.Sm.	
 Bromus pubescens Muhl. ex Willd.	
 Bromus pumpellianus Scribn.

R
Bromus racemosus L.
Bromus ramosus Hudson
Bromus rigidus Roth
Bromus rubens L.
Bromus scabratus Scribn. 
Bromus scoparius L.
Bromus secalinus L.
Bromus squarrosus L.
Bromus stamineus E.Desv.
Bromus sterilis L.
Bromus striatus Hitchc. 
Bromus suksdorfii Vasey 
Bromus tectorum L.
Bromus unioloides Kunth 
Bromus vulgaris Shea

Примечания

Ссылки 
www.agbina.com

Костёр